Kalypso, een figuur uit de Griekse mythologie
 Calypso (maan), een maan van de planeet Saturnus
 Calypso (muziek), een muziekstijl
Calypso (Boudewijn de Groot), single van Boudewijn de Groot over de calypso
 Radio Calypso, een particulier radiostation in de provincie Groningen
 Calypso (attractie), een attractietype
 Calypso (Slagharen), een Calypso-attractie in Attractiepark Slagharen
 Calypso (schip, 1943), het schip van Jacques-Yves Cousteau
Calypso (John Denver), een lied van John Denver, geïnspireerd op bovenstaand schip
 Calypso (camera), een camera ontworpen door Jean de Wouters en Jacques-Yves Cousteau
 Calypso (geslacht), een orchideeëngeslacht
 Calypso (North Carolina), een plaats in de VS
 Leidse Onderwatersport Vereniging Calypso, een van de oudste duikverenigingen in Nederland
 Calypso (Rotterdam), eind 2012 opgeleverde woon- en kantorencomplex tegenover Rotterdam Centraal
 Calypso (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier
 Calypso (Starliner), de eerste Starliner-ruimtecapsule van Boeing
 Calypso (Mauritsweg)